3 miejscowości w Polsce: 
 Podlodów – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ułęż 
 Podlodów – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Łaszczów 
 Podlodów – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek